Dorobanți poate fi:

 Dorobanți, cartier în București
 Dorobanți, Arad, localitate în județul Arad, Crișana, România
 Dorobanți, Botoșani, localitate în județul Botoșani, Moldova, România

Vezi și 
 Dorobanțu

Toponime românești